Coenonympha heptopotamica är en fjärilsart som beskrevs av Scheljushko 1929. Coenonympha heptopotamica ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
heptopotamica